Животков — російське прізвище.

Відомі представники 
 Животков Олег Олександрович (. 1933) — український художник, батько Олександра та Сергія.
 Животков Олександр Олегович (. 1964) — український художник, син Олега та брат Сергія.
 Животков Сергій Олегович (1961—2000) — український художник, син Олега та брат Олександра.
 Животков Христофор Іванович (1892 -?) — радянський учений.